Barbary Coast ist der Originaltitel folgender Werke:

 San Francisco im Goldfieber, US-amerikanischer Western von Howard Hawks (1935)
 Die Küste der Ganoven, US-amerikanische Western-Fernsehserie (1975–1976)